Le final cut est le montage définitif d'un film.

Final Cut est le nom de plusieurs films :
 , réalisé par  sorti en 1980 ;
 Final Cut, réalisé par Dominic Anciano et Ray Burdis sorti en 1998 ;
 Final Cut, réalisé par Omar Naim sorti en 2004 ;
 Final Cut, réalisé par György Pálfi sorti en 2012.

 Final Cut est le nom du troisième et dernier album de la série de bande dessinée L'Ombre du cinéphage de Jean-Charles Gaudin et de Laurent Gnoni.

 Final Cut est le nom donné à la suite de logiciels de production vidéo d'Apple :
 Final Cut Pro, logiciel de montage vidéo professionnel ;
 Final Cut Studio, suite de logiciels pour la production vidéo ;
 Final Cut Express, version simplifiée de Final Cut Pro.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre